

Geografia 
 Uda – città della prefettura di Nara (Giappone)
 Uda – comune del distretto di Argeș (Romania)
 Uda – fiume della Buriazia (Russia)
 Uda – fiume del Kraj di Chabarovsk (Russia)
 Uda – fiume che attraversa la Russia e L'Ucraina, affluente del Severskij Donec
 Uda è il nome con cui viene indicato l'alto corso del fiume Čuna
 Uda-Clocociov, comune del distretto di Teleorman (Romania)
 Monte Uda – montagna della Sardegna (Italia)

Sigle 
 Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma (Italia)
 Ulster Defence Association – organizzazione paramilitare unionista dell'Irlanda del Nord
 Unità di Archiviazione
 Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"

Codici 
 UDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Undarra (Australia)
 uda – codice ISO 639-3 della lingua uda

Altro 
 Classe Uda (petroliera)
 Uda – 59º imperatore del Giappone
 UDA Finaria – holding finanziaria italiana